Die DG 1200 BBM ist eine Diesellokomotiv-Bauart des Herstellers Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD). Die vierachsigen Lokomotiven mit der Achsfolge B’B’ wurden von 1960 bis 1966 in 18 Exemplaren gebaut. Die DG 1200 BBM waren die leistungsstärksten Lokomotiven des Deutz-Typenprogramms 1959. Sie stellten eine verstärkte Version der DG 1000 BBM dar.

Im Deutschen Fahrzeugeinstellungsregister wurde für diese Bauart die Baureihennummer 98 80 3423 vergeben.

Einsatz 
Von den 18 gebauten Lokomotiven gingen allein sieben an die Köln-Bonner Eisenbahnen (KBE). Weitere sechs Loks übernahm die Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn (KFBE). Beide Gesellschaften gehörten damals mehrheitlich der Stadt Köln. Weitere Lokomotiven gingen an die Osthannoverschen Eisenbahnen (OHE), die Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster (AKN) und die Westfälische Landes-Eisenbahn (WLE). Als einziger industrieller Kunde nahm die Hibernia AG eine Lok ab.

Jeweils vier Loks sind in die Niederlande und nach Italien verkauft worden. Eine Lok wurde verschrottet. Der Verbleib einer nach Italien verkauften Lok ist unbekannt.

Einzelnachweise

Anmerkungen

Weblinks 

 KHD DG 1200 BBM bei rangierdiesel.de

Dieselhydraulische Lokomotive
DG 1200 BBM